Família atenenca dels Càl·lies-Hipònic
Hipònic I, amic de Soló.
Hipònic II, usurpador d'un tresor 
Hipònic III, general atenenc